KFC Ranst is een Belgische voetbalclub uit Ranst. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 4704 en heeft rood en wit als clubkleuren.

Resultaten

Bekende (Ex) spelers 
  Karim Bachar
  Rudy Plompen

Bekende huidige spelers 
  Nathan Goris
  Bart de Corte
  Robbe Sols
  Gregory Lambrechts

Trainers
 2011-2012  Nico Van Uytsel
 2012-2013  Nico Van Uytsel
 2013-2014  Nico Van Uytsel
 2014-2015  Nico Van Uytsel
 2015-2016  Nico Van Uytsel
 2016-2017  Nico Van Uytsel,  Matthias Lauwers
 2017-2018  Kurt Gessner
 2018-2019  Matthias Lauwers
 2019-2020  Matthias Lauwers
 2020-2021  Matthias Lauwers
 2021-2022  Matthias Lauwers
 2022-2023  Matthias Lauwers
 2023-2024  Stan Van den Buijs

Externe links 
 http://www.kfcranst.be/

Ranst
Sport in Ranst
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)